António Rodrigues (vers 1525-1590), architecte portugais. ;
 António Rodrigues Sampaio (1806-1882), journaliste et homme politique portugais.